Moskau — созданная в 1979 году немецкоязычная песня группы Dschinghis Khan, одна из самых узнаваемых композиций этого коллектива наряду с песней Dschinghis Khan. Её название переводится как «Москва».

Автор текста — Бернд Майнунгер, автор музыки Ральф Зигель.

Версии песни 
Оригинальная немецкая версия песни была включена в альбомы Dschinghis Khan 1979 года и Rom 1980 года. Версия песни в альбоме звучит шесть минут, тогда как в сингле ее продолжительность четыре с половиной минуты.

Существует также англоязычный вариант песни под названием Moscow, которую группа выпустила под своим англоязычным названием Genghis Khan. Австралийский телеканал Channel 7 использовал ее в качестве общей темы для репортажей с Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Мифы вокруг песни 
При том, что текст песни был вполне безобиден и представлял собой набор клише о русских, народная молва приписывала ему антисоветский характер:

Moskau, Moskau -
Забросаем бомбами,
На развалинах Кремля будем танцевать!
(варианты: «Разровняем танками», «Будет вам Олимпиада», а-ха-ха-ха-ха!)

Каверы 
 Песня исполнялась немецкой блэк-метал группой Black Messiah.
 Финская версия была записана Юхаматти (Juhamatti) под названием «Волга» в 1980 году. В том же году её исполнил Kari Tapio.
 В Китае версия с измененным текстом называется Fen Dou и исполняется группой Da Zhangwei.
 Джордж Данн создал испанский вариант песни в 1980 году.
 Шведская группа Vikingarna записала кавер песни на шведском языке под названием «Moskva» в 1980 году.
 В живых выступлениях симфо-метал группа Nightwish играет рифф из Moskau на 3-й минуте исполнения «Sacrament of Wilderness».
 Кавер песни, сделанный Dancing Bros., был использован в видеоигре Just Dance 2014.
 Перед Чемпионатом мира по футболу 2018 по инициативе Ральфа Зигеля был записан 4-язычный футбольный кавер на песню. Версии на английском и немецком языках исполнил британо-немецкий поп-певец Джей Кхан, версию на русском — Александр и Устинья Малинины, на испанском — мексиканский тенор Хорхе Хименес и певица Марифер Медрано.
 К Олимпиаде 1980 года была записана русскоязычная версия песни в исполнении Софии Ротару, называвшаяся «Здравствуй, Москва!», но в связи с бойкотом Олимпиады со стороны ФРГ было выпущено постановление об уничтожении записи. Работники студии звукозаписи перед уничтожением ленты успели сделать монофоническую запись, и в настоящее время она выложена для всеобщего прослушивания.
 В фильме «Старые песни о главном 3» песню исполнил «Кабаре-дуэт «Академия»» в несколько пародийном варианте. Второй куплет был проговорен речитативом, а во втором припеве была процитирована строчка «Марша четвертой роты» из фильма «Бумбараш» «я приду и тебе обойму».
 О.С.П.-студия исполнила пародийный вариант песни, который вошёл в цикл пародий «Легенды Папиков». Пародия отразила в себе ироничное отношение иностранцев к Москве и русским стереотипам.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы по алфавиту
Песни о Москве
Песни на немецком языке